Rabin è un cognome di origine ebraica, che può riferirsi a vari personaggi:

Persone 
 Leah Rabin (1928-2000) – moglie del Primo ministro israeliano Yitzhak Rabin
 Michael Rabin (1936-1972) – violinista statunitense di origine rumena
 Michael Oser Rabin (1931) – informatico israeliano creatore dell'omonimo sistema di crittografia
 Trevor Rabin (1954) – chitarrista e compositore sudafricano
 Yitzhak Rabin (1922-1995) – politico israeliano

Altro 
 Piazza Rabin, in passato piazza dei Re d'Israele – piazza di Tel Aviv
 Rabin, the Last Day – film-documentario di genere thriller politico
 Test di Miller-Rabin – test di primalità